

Жінки 
 Кучумова Людмила Іванівна (1954—2012) — трактористка. Депутат Ради Союзу Верховної Ради СРСР 11 скликання.

Чоловіки 
 Кучумов Анатолій Михайлович (1912—1993) — російський музейник, знавець історії інтер'єру 19 століття. Заслужений працівник культури РРФСР.
 Кучумов Олександр Михайлович (1923—1988) — генерал-майор РА учасник нацистсько-радянської війни Герой Радянського Союзу.
 Кучумов Павло Васильович (1924—1996) — старший сержант РА учасник нацистсько-радянської війни Герой Радянського Союзу.
 Кучумов Павло Сергійович (1904—1987) — голова Всесоюзного об'єднання Ради міністрів СРСР «Союзсільгосптехніка» — міністр СРСР. Член ЦК КПРС у 1961—1966 роках. Депутат Верховної ради СРСР 6-го скликання.

Див. також 
 Кучумів Серафим Костянтинович (1910—1938) — радянський стратонавт, старший лейтенант ВПС.